Yenibahçe ist der Name von mehreren türkischen Ortschaften:

 Yenibahçe (Maden), Ort im Bezirk Maden der Provinz Elazığ
 Yenibahçe (Meram), Ort im Bezirk Meram der Provinz Konya
 Yenibahçe (Silifke), Ort im Bezirk Silifke der Provinz Mersin